K.Koch kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Koch
 Karl Heinrich Koch

Robotskapade auktorsförkortningar